De Rally van Argentinië 1984, formeel 4º Marlboro Rally Argentina YPF, was de 4e editie van de rally van Argentinië en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1984. Het was de 131e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Buenos Aires en de finish in Córdoba.

Programma

Resultaten 

 Noot: Auto's ingedeeld in de klasse Groep 2 waren niet gerechtigd punten te scoren.

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Arg
Rally van Argentinië